Плутарко Еліас Кальєс (1877—1945) — мексиканський генерал і політик, президент Мексики протягом 1924—1928 років, надалі — фактичний правитель країни в 1928—1935 роках у період, відомий як максимат.

Кальєс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Валенсія.

Генерал-Плутарко-Еліас-Кальєс — місто і муніципалітет в Мексиці, входить до штату Сонора.